Елдóс Бахтыба́евич Сме́тов (; Родился 9 сентября 1992 года, Джамбул, Казахстан) — казахстанский дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио., чемпион мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира 2022 года,  чемпион мира среди молодёжи 2010 года, чемпион Азии 2016 года, победитель Азиатских игр 2014 года. По состоянию на июль 2021 года занимал 5-е место в мировом рейтинге в весовой категории до 60 кг. «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» по дзюдо.

Биография 

Родился в Джамбуле. Закончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии.

Отец Бактыбай Сметов — бизнесмен, мать Токтагуль Сметова — домохозяйка. Старший брат Жандос также профессионально занимается дзюдо.

С 2011 года служит в Общественном объединении физкультурно-спортивного общества «Динамо». Лейтенант полиции.

Спортивная карьера 
В секцию дзюдо впервые попал в возрасте 5 лет, последовав примеру старшего брата. Пробовал заниматься боксом, кикбоксингом, вольной борьбой, самбо, но остановился на дзюдо. Со временем дзюдо из увлечения переросло в профессиональный спорт. Первый тренер Елдоса — Ахмет Жумагулов, в составе национальной сборной Казахстана тренируется под началом Айдына Смагулова.

За время выступлений за молодёжную сборную Казахстана по дзюдо Сметов выиграл золотую и бронзовую медали чемпионата мира среди молодёжи (2010 и 2011 годы).

Начиная с 2012 года, выступает за взрослую сборную. В 2013 году за первое полугодие завоевал бронзу на чемпионате Азии в Бангкоке, серебро на этапе Гран При в Самсуне и этапе Кубка Европы в Тбилиси и золото на открытом Кубке Европы по дзюдо в Варшаве.

Чемпионом мира по дзюдо стал в Астане в 2015 году, победив в финале соревнований другого казахстанского борца Рустама Ибраева.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль. Тем самым стал вторым казахстанским дзюдоистом — олимпийским призёром в дзюдо (после Асхата Житкеева). Провёл 5 победных схваток и лишь в финале уступил Беслану Мудранову из России по оценке вазари в дополнительное время. И получил за олимпийскую медаль государственный орден «Парасат».

17 марта 2018 года стал победителем турнира «Grand Slam» в Екатеринбурге, (Россия).

В апреле 2019 года стал победителем турнира «Гран-при» в Анталье, (Турция). В июле победил в турнире Гран-при в Будапеште, (Венгрия).

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевал бронзовую медаль, переиграв в поединке за бронзу своего соотечественника Гусмана Кыргызбаева.

В первый игровой день на летних Олимпийских играх в Токио, в весовой категории до 60 кг, Елдос завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место нидерландца Торнике Цякадоеа. И получил за это олимпийскую медаль государственный орден «Барыс» 3 степени.

После Олимпийских игр в Токио перешел. в весовую категорию до 66 кг. Спустя некоторое время вернулся в категорию до 60 кг. В весе до 60 кг на Чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте стал бронзовым призером.

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг Международной федерации дзюдо
 Молодёжная сборная Казахстана по дзюдо привезла из Марокко 4 медали чемпионата мира
 Казахстан завоевал три «бронзы» в первый день ЧА по дзюдо

Дзюдоисты Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы мира по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азиатских игр по дзюдо
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби